O nome Able foi usado para três ciclones tropicais no Oceano Atlântico.

Furacão Able (1950), um furacão de categoria 3 que atingiu a Nova Escócia como uma tempestade tropical.
Furacão Able (1951), um furacão de categoria 1 no início da temporada que brevemente ameaçou As Bahamas e a Carolina do Norte
Furacão Able (1952), um furacão de longa duração e mínimo que acabou por atingir a Carolina do Sul